Rode - um personagem mitológico
Rode (Bíblia)

Pessoas
Franc Rode
Hermen Rode
Helge Rode

Localidades
Sint-Genesius-Rode, na região flamenga da Bélgica

Desambiguação
Desambiguações de topônimos